Onze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lawrence () :
le comté de Lawrence, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Lawrence, situé dans l'État de l'Arkansas ;
le comté de Lawrence, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
le comté de Lawrence, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Lawrence, situé dans l'État de l'Indiana ;
le comté de Lawrence, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Lawrence, situé dans l'État du Mississippi ;
le comté de Lawrence, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Lawrence, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté de Lawrence, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
le comté de Lawrence, situé dans l'État du Tennessee.